Ларашская экспедиция () — военно-морская экспедиция Франции против марокканских пиратов, осуществлённая в июне 1765 года.

Предыстория 
После окончания Семилетней войны в 1763 году французское правительство предприняло ряд мер по укреплению торгово-экономического положения в стране, пострадавшего за военные годы. Одной из задач в этом направлении стало расширение средиземноморской морской торговли, которой серьёзно вредили действия марокканских, алжирских и тунисских пиратов. Ларашская экспедиция была одной из операций, осуществлённых с целью обуздания пиратов, базы которых находились на атлантическом побережье Марокко.

История 
Во время проведения Ларашской экспедиции были задействованы 16 фрегатов и галиотов, в том числе 52-пушечный флагман «Утиль» (Utile) под командованием Дюшаффоля де Бесне, а также 30-пушечный «Героиня» (Héroine, командующий капитан Франсуа-Эозеф-Поль де Грасс) и др. Между 2 и 11 июня 1765 года эскадра обстреляла из пушек марокканские порты Сале и Рабат. 26 июня она стала на якорь перед портовым городом Лараш.

27 и 28 июля 1765 года французская эскадра бомбардировала крепость и порт Лараша, после чего жители покинули этот город. После этого с кораблей был высажен десант под командованием капитана Латуша Борегара. Солдаты должны были подняться на 16 лодках вверх по реке Лукос с тем, чтобы сжечь пиратские суда, находившиеся у Лараша. Отряд попал в засаду, семь лодок с французами были захвачены марокканцами, девяти удалось прорваться к эскадре. В результате этого сражения погибли 200 французских моряков, 48 были захвачены в плен и обращены в рабов. Французской эскадре не удалось освободить своих товарищей. Все пленные были отправлены на возведение новых кварталов города Эс-Сувейра, ставших резиденцией марокканского султана Мухаммеда III бен Абдаллаха.

Итоги 
Несмотря на свою неудачу, Ларашская экспедиция продемонстрировала решимость французского правительства бороться с морским разбоем в Средиземноморье и подвигла Марокко на переговоры. В 1767 году между Францией и Марокко было заключено политическое соглашение о дружбе и торговле, и все пленники Ларашской экспедиции вернулись на родину.

В 1775 году в Амстердаме вышла книга воспоминаний некоего Биде де Морвиля о Ларашской экспедиции и марокканском плену, в котором он провёл 2 года «Сообщение о Ларашском деле» (Relation de l’affaire de Larache).

Войны Франции
Войны Марокко
Войны XVIII века
Конфликты 1765 года
Военно-морские экспедиции